Touch Me in the Morning – album di Diana Ross del 1973
 Touch Me in the Morning – singolo di Diana Ross del 1973